James Calder ist der Name folgender Personen:

* James Calder (Geologe), britischer Geologe 
 James Calder (Politiker) (1826–1893), US-amerikanischer Politiker